Miejscowości w USA:
 Bazine – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
Gminy w USA:
 Bazine (ang. Bazine Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness